GCN est un sigle pouvant faire référence à :
 GameCube Nintendo, une console de jeu ;
 , un réseau d'observatoires astronomiques de sursauts gamma ;
 , une chaîne de radio indépendante américaine ;
 Graphics Core Next Gen, une architecture de GPU.